

Toponymie 

 Arroyo de las Fraguas
 Fráguas (Rio Maior)

Patronymie 

 Antonio Fraguas